Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 1995./96. je treći put zaredom osvojila ekipa Elektro-Osijek.

Prva liga

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1996/1997, Zagreb, 1997.

1995-96
ž-p1